Salerano ist der Name der italienischen Gemeinden:

 Salerano Canavese, Provinz Turin, Piemont
 Salerano sul Lambro, Provinz Lodi, Lombardei

Salerano ist der Familienname folgender Personen:

 Umberto Zamboni di Salerano (* 1935), italienischer Diplomat